Antoni Oller i Biosca, compositor i mestre de capella.
 Antoni Oller i Sarrà, batlle de Castellterçol.